Баотоу:

 Баотоу — городской округ в Автономном районе Внутренняя Монголия (КНР).
 Баотоу Эрлибань — гражданский аэропорт.